Cavendish é o sobrenome de uma família nobre britânica, também conhecida como Casa de Cavendish, descendente de Sir John Cavendish (1346–1381) de Cavendish, no condado de Suffolk. A família deu origem aos seguintes pariatos:
 O Ducado de Devonshire
 O Ducado de Newcastle
Entre os membros da família, estão:
 Andrew Cavendish, 11.º Duque de Devonshire (1920-2004), ministro do governo britânico.
 Deborah Cavendish, Duquesa de Devonshire, (1920- ) irmã Mitford e escritora.
 Edward Cavendish (1838-1891), político britânico.
 Edward Cavendish, 10.º Duque de Devonshire (1895–1950), ministro do governo de Churchill, nos tempos de guerra.
 Evelyn Cavendish, Duquesa de Devonshire (1870-1960), Mistress of the Robes da Rainha Maria.
 Lord Frederick Cavendish (1836-1882), político liberal britânico. 
 Lord Frederick Cavendish (soldado)
 George Cavendish (escritor) (1500–1562), escritor inglês, biógrafo de Cardinal Wolsey.
 Lord George Cavendish
 Georgiana Cavendish, Duquesa de Devonshire (1757-1806), socialite.
 Henry Cavendish (1731-1810), cientista, a partir de quem o Laboratório Cavendish é nomeado.
 John Cavendish
 Lord John Cavendish (1734-1796), político inglês.
 Luísa, Duquesa de Devonshire (1832-1911) a "Dupla Duquesa".
 Lucy Cavendish
 Margaret Cavendish, Duquesa de Newcastle (1623-1673), escritora inglesa.
 Mary Cavendish, Duquesa de Devonshire (1895-1988) Mistress of the Robes de Isabel II do Reino Unido.
 Peregrine Cavendish, 12.º Duque de Devonshire (nascido em 1944) devotado a corridas de cavalo.
 Lord Richard Cavendish
 Spencer Cavendish, 8.º Duque de Devonshire (1833-1908), estadista liberal britânico.
 Thomas Cavendish (1555-1592), "O Navegador", explorador britânico. 
 Victor Cavendish, 9.º Duque de Devonshire (1868–1938), político britânico, Governador Geral do Canadá (1916-1921).
 William Cavendish (cortesão) (1505-1557), cortesão inglês. 
 William Cavendish, 1.º Duque de Newcastle (1592-1676) soldado inglês, político e escritor.
 William Cavendish, 3.º Duque de Devonshire (1698-1755) Senhor Tenente da Irlanda 1737-44.
 William Cavendish, 4.º Duque de Devonshire (1720-64), brevemente primeiro-ministro da Grã-Bretanha.
 William George Spencer Cavendish, 6° Duque de Devonshire (1790-1858), Senhor Ecônomo do rei Guilherme IV do Reino Unido.
 William Cavendish, 7.º Duque de Devonshire (1808—1891), chanceler da Universidade de Cambridge 1861-1891.
 William John Robert Cavendish, Marquês de Hartington (1917–1944), morto em ação, na Bélgica, durante a Segunda Guerra Mundial. 
 Kathleen Kennedy Cavendish (1920–1948), filha de Joseph P. Kennedy e irmã de John F. Kennedy. 
 William Cavendish, Conde de Burlington (nascido em 1969), fotógrafo profissional.
O terceiro e o nono Duques de Portland são descendentes da família Cavendish através de uma linha feminina e tomaram, como sobrenome, "Cavendish-Bentinck". A principal propriedade da família, Welbeck Abbey, em Nottinghamshire, veio a eles por meio da conexão Cavendish.

Outras pessoas com o sobrenome Cavendish são:
 Ada Cavendish (1839-1895), famosa atriz britânica, 
 Mark Cavendish
 Michael Cavendish
 Richard Cavendish
 Sir Thomas Cavendish (1564-1593), almirante inglês.

Cavendish também aparece nos nomes das seguintes pessoas:
 Charles Cavendish Boyle (1849-1916), administrador colonial britânico.
 Edward Montagu Cavendish Stanley, Lord Stanley (1894-1938), político britânico.
 William Cavendish-Bentinck, 3.º Duque de Portland (1738-1809), político britânico e primeiro-ministro.

 
Sobrenomes da língua inglesa